Dorico steht für:

 Valerio Dorico, italienischer Buchdrucker und Typograf
 Dorico (Software), ein Notensatzprogramm